Barker Island ist der Name folgender Inseln: 

in den Vereinigten Staaten:
 Barker Island (Florida)
 Barker Island (Rhode Island)
 Barker Island (Tennessee)

im Südatlantik:
 Barker Island (Südgeorgien)

Siehe auch:
 Barkers Island